Idaho Spud ([, Айдахская картофелина) — батончик с начинкой из маршмэллоу и ароматизированного какао, покрытый шоколадной оболочкой с кокосовой стружкой. Несмотря на название, в нём отсутствуют ингредиенты из картофеля. По своей форме, однако, он напоминает картофельный клубень. Производство батончиков было запущено в 1918 году. Согласно информации с сайта компании Idaho Candy Company, производящей батончики, Idaho Spud входит в сотню самых популярных батончиков на северо-западе США и является ведущим брендом компании. В книге «Candyfreak: a journey through the chocolate underbelly of America» () батончик упоминается в качестве примера успешного кондитерского бренда, принадлежащего небольшой компании

Информация о питательных веществах в одном батончике:.

Калорийность одного батончика — 160 кКал, вес — до 42 граммов.

Примечания

См. также 
 Пирожное «Картошка» — десерт, получивший своё название также из-за внешнего вида напоминающего картофелину.

Ссылки 
  — Idaho Candy Company

Торговые марки продуктов питания
Культура Айдахо
Конфеты
Появились в 1918 году в США